Jouni Peltonen, finski hokejist, * 21. januar 1955, Rauma, Finska.

Peltonen v vso kariero igral za klub Lukko Rauma v finski ligi, skupaj štirinajst zaporednih sezon, v katerih je odigral 443 prvenstvenih tekem, dosegel pa 60 golov in 107 podaj. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1977, kjer je osvojil peto mesto. Skupaj je za reprezentanco odigral štiriindvajset tekem.

V klubu Lukko Rauma so upokojili njegov dres s številko 4, v klubu je prav tako upokojen dres Teppoja Rastia z isto številko.

Statistika kariere

|-
| Lukko Rauma
| Finska 2. liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 74/75
|
| 36
| 5
| 3
| 8
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 75/76
|
| 35
| 3
| 9
| 12
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 76/77
|
| 36
| 10
| 10
| 20
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 77/78
|
| 35
| 6
| 11
| 17
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 12
| 13
| 25
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 7
| 11
| 18
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 80/81
|
| 33
| 4
| 15
| 19
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 3
| 8
| 11
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 4
| 4
| 8
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska 2. liga
| 83/84
|
| 36
| 3
| 8
| 11
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 84/85
|
| 16
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 85/86
|
| 29
| 3
| 12
| 15
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 86/87
|
| 43
| 0
| 5
| 5
| -20
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 459
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 173
| bgcolor="#7FFF00" | -20
| bgcolor="#7FFF00" | 356
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti z upokojenimi številkami